

Prénom 
Alfie est un prénom.

Œuvres

Cinéma 
 Alfie le dragueur (titre original : Alfie), un film britannique réalisé par Lewis Gilbert (1966);
 Irrésistible Alfie, un remake américain de Alfie le dragueur réalisé par Charles Shyer (2004) ;
 , un court-métrage indien (2013)

Musique

Albums 
 Alfie, du saxophoniste ténor Sonny Rollins, bande originale du film Alfie le dragueur (1966) ;
 , la bande originale de Irrésistible Alfie (2004) ;
 , de Alfie Boe (2011)

Chansons 
 Alfie, de Burt Bacharach et Hal David, issu de la bande originale du film Alfie le dragueur (1966) ;
 , de Lily Allen (2007)

Groupes 

 , un groupe anglais de rock indie
 , un groupe japonais de rock, anciennement nommé Alfie

Voir aussi 

 , une pièce de théâtre écrite par Bill Naughton (1963)